Osoby o tym nazwisku:
 Simanga Shiba – suazyjski bokser
 Sonome Shiba – japońska poetka

Inne:
 Shiba – rasa psów należąca do szpiców i psów w typie pierwotnym
 Park Shiba – park w dzielnicy Minato w Tokio
 Ogród Kyū Shiba Rikyū – park miejski w dzielnicy Minato w Tokio